Klein Zwitserland (Zwalm), een klein gebied in Zwalm
Klein Zwitserland (Lubbeek) een klein gebied in Lubbeek
Klein Zwitserland (streek), het Mullerthal in Luxemburg
 Klein Zwitserland (Gilze), een natuurgebied in Gilze
 Klein Zwitserland (Amersfoort), een bosgebied in Amersfoort
 Klein Zwitserland (Mortsel), een natuurgebied in Mortsel
 Heuvelland (Zuid-Limburg), een deel van Nederlands Limburg, bijgenaamd Klein Zwitserland
 Speelpark Klein Zwitserland, een speelpark in de gemeente Venlo

Den Haag 
 Klein-Zwitserland (Den Haag), een voormalig duingebied, afgegraven voor bewoning en recreatie
 HC Klein Zwitserland (HCKZ), een hockeyclub
 Sportpark Klein Zwitserland, een sportaccommodatie